Endless Highway - piosenka kanadyjskiej grupy The Band, która znalazła się na koncertowym krążku  Bob Dylan & The Band: Before the Flood z 1971, a potem w aranżacji studyjnej na Cahoots z 1974. Autorem słów i muzyki jest Robbie Robertson. Śpiew i gra na fortepianie przypadły w udziale Richardowi Manuelowi. 

Utwór utrzymany jest w konwencji ojcowskiej rady: Take a silver dollar and put it in your pocket, never let it slip away. Always be a man, not a boy gone astray (Zabierz pieniądze, włóż je do kieszeni i uważaj, by ich nie rozsypać. Zawsze bądź mężczyzną, zduś w sobie chłopca). Punktem centralnym utworu jest "niekończąca się autostrada", która stanowi w piosence metaforę życia. Podobnie przedstawione zostały życiowe problemy egzystencjalne, ból istnienia ("dziurawa droga", "bolące stopy"). Powtarzającymi się motywami są wersy: Better tell your home-life sweet goodbye (powiedz swojemu domowi: "żegnaj!") oraz błyskotliwa antyteza I'm on the road and it looks like I'm here to stay (Wciąż jestem w drodze i chyba tak tu zostanę).

Piosenka wpisuje się w konwencje bluesowe oraz Southern rockowe.

Piosenki The Band